Michail Bakaev – calciatore russo
 Soltmurad Bakaev – calciatore russo
 Ulugbek Bakaev – allenatore di calcio ed ex calciatore uzbeko
 Zelim Bakaev – cantante russo
 Zelimchan Bakaev – calciatore russo